Естасион Колорада има више значења:

 Естасион Колорада (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Естасион Колорада, Гха. Порсина лос Алазанес (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику